Het ATP-toernooi van Marseille 2015 (met de officiële naam Open 13) werd van 16 tot en met 22 februari 2015 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Het enkelspel werd gewonnen door Gilles Simon. Hij versloeg in de finale Gaël Monfils met 6-4, 1-6 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Marin Draganja en Henri Kontinen. Zij versloegen in de finale Colin Fleming en Jonathan Marray  met 6-4, 3-6 en [10-8].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille